Гнилы́е месте́чки () — обезлюдевшие в конце XVIII — начале XIX веков деревни и городки в Великобритании, сохранившие при этом представительство в парламенте. Голосами избирателей в этих населённых пунктах часто распоряжался лендлорд, хозяин земли. Зачастую место в палате общин просто покупалось, что было нетрудно при нескольких десятках избирателей. «Рекордсменом» был населённый пункт Гаттон в Суррее, который перед реформой 1832 года посылал в парламент 2 депутатов, причём только 7 жителей имели право голоса.

Одновременно с существованием «гнилых местечек» многие новые индустриальные центры, например, Бирмингем, вообще были лишены представительства в парламенте. Не имели права голоса не только рабочие, но и многие представители промышленной буржуазии. Из 20 млн населения Великобритании (1815 г.) право голоса имели всего 160 тысяч человек. Промышленный Йоркшир представляли всего 2 депутата. В 1832 году была проведена избирательная реформа, по итогам которой 56 «гнилых местечек» были лишены права посылать депутатов в парламент, а для 30 других количество депутатов было урезано с двух до одного. Освободившиеся места передали 42 новым крупным промышленным городам. Подобные законы принимались и в последующие годы. В 1867 году было ликвидировано 46, а в 1885 — 105 «гнилых местечек». Один из первых законов по ликвидации «гнилых местечек» был предложен ещё в 1783 году Генри Флудом. Интересно, что один из инициаторов законодательства против «гнилых местечек» Уильям Питт младший сам избирался от округа Эпплби — входившего в число «гнилых местечек».

Предыстория 
Парламентский боро был городом, чьё местное самоуправление действовало на основании королевской грамоты. Из-за этого он имел право отправлять в Палату общин двух мещан в качестве депутатов.

На протяжении веков границы избирательных участков оставались неизменными, из-за чего демографические изменения оставались без адекватного отображения. Итогом этого стало существование ряда местечек, избрание в которых благодаря небольшому числу избирателей можно было добиться через богатого покровителя. В XIX в. сторонники избирательной реформы прозвали такие места «гнилыми» (из-за гнилости демократического процесса), «карманными» (в связи с полной зависимостью депутатов от своего патрона) или номинационными местечками (процесс избрания был простой формальностью из-за невозможности избирателей голосовать по собственной воле, а не по воле их покровителя. Этому способствовала и процедура голосования — подыманием рук на единственном избирательном участке. Довольно часто избирателям предлагался один-единственный кандидат (или два для двухместного избирательного округа), благодаря чему итоги выборов нельзя было оспорить.

На выборах 1831 года из 406 избранных членов парламента 152 обрели свой статус благодаря поддержке не более 100 избирателей, а 88 — не более 50. На фоне подобного множество развившихся за счёт промышленности и торговли молодых городов или вообще не имели своих депутатов, либо их число не соответствовало здравому смыслу. Например, до реформы 1832 года разросшийся благодаря индустриальной революции Манчестер не имел ни одного собственного депутата, а всего лишь входил в состав более крупного избирательного округа Ланкашир.

К началу XIX века начали предприниматься относительно успешные шаги по реформе, избирательная реформа 1832 года начала лишать «гнилые местечки» представительства и перераспределять освободившиеся мандаты среди новых крупных населённых пунктов. Закон о выборах 1872 года ввёл тайну голосования, что серьёзно снижало возможность патронов знать о субъекте волеизъявления избирателей. В то же время была объявлена вне закона практика подкупа или развлечения избирателей («treating»), что существенно сократило расходы на избирательную кампанию.

Устройство 
Многие гнилые местечки контролировались лендлордами и пэрами, которые могли бы дать место в парламенте своим единомышленникам, родственникам или самим себе (если они ещё не были членами Палаты лордов). Обычно депутатское место продавалось за деньги или услуги; пэры тем самым имели двойное представительство, так как одновременно были в Палате лордов. Подобный патронаж, как и любая другая собственность, свободно передавался в наследство или продавался.

Карманные местечки могли быть подконтрольными одному человеку, владевшему хотя бы половиной «домов городского держания», жители которых имели право голосовать на парламентских выборах. Довольно часто богатый патрон просто скупал подобные дома и заселял в них специально подобранных и покорных арендаторов. При открытом голосовании землевладелец мог знать тех, кто не проголосовал за выгодного ему кандидата.

Также существовали боро, подчинявшиеся государственным министерствам вроде казначейства или адмиралтейства.

Некоторые контролировали сразу несколько боро: так, герцог Ньюкасл заявлял о своей власти над семью местечками. Довольно часто депутатом становился землевладелец, из-за чего места избрания также называли «собственническими местечками».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сэр Френсис Бурдет
 Spielvogel, Western Civilization — Volume II: Since 1500 (2003) p. 493
 Lewis Namier, The Structure of Politics at the Accession of George III, 1929.

Выборы в Великобритании
Гнилые местечки
Избирательное право
Палата общин Великобритании